K6 oder K 6 steht für:
 AMD K6, ein x86-Mikroprozessor der Firma AMD
 HMS K6 ein britisches U-Boot
 K6 (Berg), ein Berg in Pakistan
 RS K6, ein Kielboot mit den Eigenschaften einer Jolle
 Hispano-Suiza K 6, französischer Pkw
 eine Baureihe britischer Telefonzellen, siehe Telefonzelle (Vereinigtes Königreich)
 Spektralklasse von orangen Sternen wie z. B. HD 85512
 Bravo Air Congo (IATA-Code), ehemalige kongolesische Fluggesellschaft
 Cambodia Angkor Air (IATA-Code), kambodschanische Fluggesellschaft

K-6 steht für:
 USS K-6, ein US-amerikanisches U-Boot

Siehe auch:
 6K

K6